geografie
 Sava (Baronissi), plaats in de Italiaanse gemeente Baronissi (regio Campanië)
 Sava (Estland), plaats in Estland, gemeente Luunja
 Sava (Litija), plaats in Slovenië
 Sava (regio), regio in Madagaskar
 Sava (rivier), rivier in Zuidoost-Europa
 Sava (Tarente), plaats in de Italiaanse provincie Tarente (regio Apulië)

overig
 Sava (automerk), een Belgisch automerk
 Sava (bandenmerk) een Sloveens bandenmerk, onderdeel van de Continental Dunlop groep
 Sava (motorfiets), een Belgisch motorfietsmerk
 Sava (muziek), een Duitse middeleeuwse folkgroep
 Sava (vrachtwagenmerk) een Spaans vrachtwagenmerk
 Sava (wielerploeg), een Sloveense wielerploeg
 Sava van Servië, een orthodox-christelijk heilige